Amtsmissbrauch steht für:
 Amtsmissbrauch (Deutschland), historischer Straftatbestand in Deutschland
 Amtsmissbrauch (Schweiz), Straftatbestand in der Schweiz
 Mißbrauch der Amtsgewalt, Straftatbestand in Österreich

Siehe auch:
 Amtsdelikt
 Rechtsbeugung (Deutschland)